Са́вінова — російське жіноче прізвище.

Відомі носії:
 Савінова Марія Сергіївна — російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Савінова Катерина Федорівна — радянська і російська актриса.

Див. також 
Савінов

Російські прізвища